Shaikh oder Al-Shaikh ist der Familienname folgender Personen:
 Hamad Faisal Al-Shaikh (* 1988), bahrainischer Fußballspieler
 Jewel Raha Shaikh (* 1990), indischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sheikh